Dioecesis Massensis – sede episcopale all'origine dell'attuale diocesi di Massa Carrara-Pontremoli
 Dioecesis Massana – sede episcopale all'origine dell'attuale diocesi di Massa Marittima-Piombino
 Dioecesis Massalubrensis – antica diocesi di Massa Lubrense, oggi sede titolare